Ořechov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ořechov (okres Brno-venkov)
 Ořechov (okres Jihlava)
 Ořechov (okres Uherské Hradiště)
 Ořechov (okres Žďár nad Sázavou)
 Velký Ořechov (okres Zlín)